Een verkeersweg:
N139 (België)
N139 (Frankrijk)
N139 (Zwitserland)